Iggers ist der Familienname von:

 Georg Iggers (1926–2017), deutsch-amerikanischer Historiker
 Wilma Iggers (* 1921), deutsch-tschechische/US-amerikanische Germanistin und Kulturhistorikerin, Ehefrau von Georg Iggers